11-я воздушная армия может означать:
 11-я воздушная армия (СССР) — воздушная армия РККА в составе Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны. Сформирована в августе 1942 г. Расформирована 20 декабря 1944 года.
 11-я воздушная армия (1946) — воздушная армия ВВС СССР. Сформирована в феврале 1946 года на базе входивших в ВВС Закавказского военного округа авиационных частей и соединений, выводимых их групп войск в Европе после Великой Отечественной войны. Переформирована в 34-ю воздушную армию.
 11-я армия ВВС и ПВО — оперативное объединение ВВС РФ. Сформирована 1 июня 1998 года путём слияния 1-й особой Дальневосточной воздушной армии (СССР) и 11-й отдельной Краснознамённой армии ПВО.
 11-я воздушная армия (США) (англ. Eleventh Air Force) — основное подразделение Военно-воздушных сил США в зоне северного Тихого океана.